Rijad – stolica Arabii Saudyjskiej
 Rijad – prowincja w Arabii Saudyjskiej

Zobacz też:
 Riad